Le patronyme néerlandais ou flamand Vlieger renvoie vers un profession ou occupation : celui qui chasse des oiseaux ou qui chasse avec des oiseaux de proie (du verbe nl. vliegen : voler).

Des variantes existent :
 Vlieger, Vliegere, Vliegher, Vlieghere
 avec l'article de : De Vlieger, De Vliegher, De Vlieghere

 Geert De Vlieger (°1971) est un joueur de football international belge ;
 Simon de Vlieger (1601-1653) est un peintre de marines hollandais du siècle d'or néerlandais.